Thuringen E
Orte in Thuringen